Марк Чепмен:
 Чепмен, Марк Линдсей (род. 1954) — британский актёр.
 Чепмен, Марк (род. 1955) — американский преступник, убийца Джона Леннона.
 Чепмен, Марк (род. 1963) — австралийский шахматист, международный мастер.